Mórocz Károly (1938–2022) szlovákiai magyar pedagógus
 Mórocz Károly (?) tatabányai újságíró